

Населені пункти та їхні частини
 Маліново — село в гміні Дідковичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Маліново — село в гміні Клюково Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Маліново — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Маліново — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Маліново — частина міста Тчев у Тчевському повіті Поморського воєводства
 Маліново — частина села Пишково в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маліново — частина села Виґнанкі в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Маліново — осада в гміні Бистра-Сідзіна Суського повіту Малопольського воєводства
 Маліново — осада в гміні Чарне Члуховського повіту Поморського воєводства
 Маліново — осада в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Маліново — осада в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Маліново — осада в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Маліново — осада в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки